Джиджикруд или Дижикруд (в верховье Обиагба или Обиогба () — река, протекающая в Айнинском районе Согдийской области Таджикистана. Левый приток реки Ягноб (бассейн Фандарьи) впадающий в него в 9,4 км от устья.

Длина — 17 км. Площадь водосбора — 112 км². Средний расход воды — 8,52 м³/с.

Общее описание

Течение 
Начало берёт на северных склонах Гиссарского хребта в 3,5 км северо-восточнее от перевала Уштур, условно разделяющий Согдийскую область от районов республиканского подчинения страны. От истока на протяжении 2 км течёт с востока на запад, затем выходит на относительно широкую долину, где поворачивает на северо-запад. Через 2 км у электростанции расположенной напротив штольни, поворачивает на север принимая слева безымянный приток и название Обиагба. Спустя 2,5 км за нежилой деревней Зиморе, которая расположилась по правому берегу, справа принимает реку Китоб меняя северное направление на северо-западное. Через 3,5 км слева принимает самый крупный приток реку Обишир берущую начало на высоте 3336 м и название Джиджикруд. После слияния река поворачивает на север, затем перед Джиджикрудской геологической партии вновь поворачивает на северо-запад, и протекает в этом направлении до посёлка Зеравшан. Вступая в пределы посёлка река на протяжении 4 км протекает в северном направлении, затем поворачивает на восток и через 1 км впадает в Ягноб. В среднем и нижнем течении от устья до электростанции вдоль реки пролегает автодорога М-34 ведущая к Анзобскому тоннелю ().

Характеристики стока 
Количество рек протяжённостью менее 10 км расположенных в бассейне Джижикруд — 33, их общая длина составляет 53 км. Коэффициент внутригодового стока — 0,94. Месяц с наибольшим стоком — июль. 46 % от годового стока приходится на период с июля по сентябрь. Тип питания снего-ледниковое.

Максимальное значение расхода воды — 12,6 м³/с (1949), минимальное — 5,88 м³/с. Слой стока за половодье — 443 мм.

Джиджикруд входит в I группу рек с весенним лимитирующим сезоном. В таблице приведены следующие характеристики стока реки (место измерения устье).

Поверхность площади водосбора 
Согласно данным справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР» (1971), изреженная растительность и полупустынные зоны занимают — 16,7 %, от общей площади водосбора, густой травяной покров, субальпийские и альпийские луга — 52,2 %, 3,1 % скалистые обнажения, осыпи, ледники и фирновые поля. Леса, заросли кустарника и редколесье — 28,0 %.

Площадь бассейна состоит из следующих горных пород: карбонаты, глины, мергели, известняки, доломиты, соли.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

Бассейн Фандарьи
Реки Согдийской области